Djurgården kan syfta på:

Geografi
Djurgården – en ö, och en stadsdel i Stockholm
Södra Djurgården – en ö, och en stadsdel i Stockholm
Norra Djurgården – en stadsdel inom stadsdelsområdet Östermalm
Kungliga Djurgården – en del av den Kungliga nationalstadsparken
Djurgården, Linköping – en blivande stadsdel mellan Garnisonen och Lambohov i Linköping
Djurgården, Helsingfors stad – en park i Bortre Tölö i Helsingfors stad

Idrottsförening
Djurgårdens IF – en idrottsförening i Stockholm, grundad på Djurgården
Djurgårdens IF Alpinförening
Djurgårdens IF Amerikansk Fotboll
Djurgårdens IF Bandyförening
Djurgårdens IF Boxning
Djurgårdens IF Brottning
Djurgårdens IF Dam (fotboll; sedan 2003)
Djurgårdens IF Damfotbollsförening (till 2003)
Djurgårdens IF Fotboll (herrfotboll)
Djurgårdens IF Fäktning
Djurgårdens IF HF (handboll)
Djurgården Hockey
Djurgårdens IF Innebandy
Djurgårdens Supporters Club

Kultur
Djurgården (TV-serie) – en animerad TV-serie producerad i Nederländerna

Se även
 Djurgårdsstaden
 Norra Djurgårdsstaden